Art Official Age — тридцать седьмой студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 30 сентября 2014 года на лейблах NPG Records и Warner Bros. Диск вышел одновременно с альбомом m Plectrumelectrum и получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Art Official Age достиг первого места в соул-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard), восьмого места в хит-параде Великобритании и был на позиции № 5 в американском чарте Billboard 200.

Об альбоме 
Альбом получил как положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, так и умеренные.
Диск дебютировал на пятом месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 51,000 копий в первую неделю. Во вторую неделю релиза было лишь 15000 копий и он опустился на позицию № 22 (суммарный тираж составил 66,000 копий).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы NPG Records